Cadrage steht für:

einen Begriff aus der Filmwissenschaft, siehe Cadrage (Film)
einen Begriff aus dem Sport, siehe Pétanque-Wettbewerbe#Cadrage